Пфальц — регион и одноимённая историческая область в Германии (ныне юг федеральной земли Рейнланд-Пфальц).
 Курпфальц (Рейнский Пфальц) — земли по обеим сторонам верхнего Рейна, которыми до XIX века управляли рейнские пфальцграфы.
 Рейнланд-Пфальц — федеральная земля в ФРГ, занимающая эти земли.
 Верхний Пфальц — один из семи административных округов в Баварии, граничит с Чехией.

История
 Пфальц королевский ( от  — «дворец») — резиденция немецкого короля.
 Пфальц — территория, которой от имени короля управлял пфальцграф.
 Палатинат (нем. Pfalz — Пфальц) — латинский термин, в Средние века название ряда территорий, управлявшихся властителями со статусом графов-палатинов, или пфальцграфов.

Другое
 Pfalz — бывшая немецкая авиастроительная компания

Примечания